Ульпия Траяна (позднее Ульпия Траяна Сармизегетуза, ) — столица и крупнейший город Римской Дакии. Возведена в период между 106—111 годами в 8 км от стратегически важного горного прохода Тапы (Железные ворота Трансильвании).

История 
Поначалу использовалась как важный римский военный лагерь (каструм). Здесь расположился V Македонский легион Римской империи. Легион должен был охранять местные золотые прииски, а также дорогу, по которой золото перевозилось в Рим. Началась романизация местного населения, возведение гражданских, административных и торговых построек. Население города состояло в основном из вышедших в отставку военных и их семей, часто смешанного происхождения, хотя в целом преобладали римские колонисты. Своё первое название Ульпия Траяна получила в честь императора Траяна, родом из Испании. Город быстро рос, став сначала колонией, а вскоре получив престижный статус Юс Италикум в рамках италийского права империи. К концу II века он занимал площадь в 30 га и имел почти 30 тыс. население, развитую систему гражданской инфраструктуры и оборонительных сооружений, не уступая, таким образом, по уровню своего развития ни одному из провинциальных центров на западе империи. В 222—235 гг. город именовался метрополисом (мегаполисом). В самой Римской Дакии по размерам и значению с ним могла конкурировать только Напока.

Расцвет и упадок 
Для большей торжественности император Адриан дал колонии полное имя Ульпия Траяна Августа Дакийская Сармизегетуза, чтобы подчеркнуть историческую преемственность новой столицы и старой дакийской крепости Сармизегетуза, развалины которой располагались в 50 км к востоку от г. Ульпия-Траяна. В центре римской столицы расположился форум с прилегающим к нему обширным дворцом августалиев — жрецов культа римских императоров Августов. Имелся также большой амфитеатр. В конце III века разгромлена готами. После ухода римлян из Дакии после 271 года Ульпия-Траяна резко запустела, хотя, по-видимому, была частично обитаема до начала V века. Между III и V веками остававшееся в городе романское население полностью его покинуло и рассеялось по соседним холмам. Римский топоним не сохранился. В отличие от других римских поселений (напр. Апулум, Напока), город никогда больше не возродился, даже после прихода других народов.

Ссылки 

 Ульпия Траяна (Германия)
 Дакийские войны

Дакия
Римская Дакия
Города Древнего Рима
Исчезнувшие города Европы